Cogollos de Guadix kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cogollos de Guadix (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Cogollos de Guadix (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar